Ба́уман или Бауманн — фамилия, от  или , «строитель».

Бауман

А 
 
 Бауман, Александр (1814—1857) — австрийский поэт.
 Бауман, Александр (род. 1984) — немецкий кёрлингист.
 Бауман, Алиса (род. 1998) — американская спортивная гимнастка.
 Бауман, Андрей Леонидович (род. 1976) — русский поэт.

В 
 Бауман, Виктор Александрович (1904—1990) — советский учёный в области строительного машиностроения, лауреат Сталинской премии (1950).
 Бауман, Вильгельм (1912—1990) — немецкий гандболист.
 Бауман, Владимир Иванович (1867—1923) — российский учёный. Автор основополагающих трудов по маркшейдерскому делу.

Г 
 Бауман, Георг (1892—1934) — российско-эстонский борец в греко-римском стиле.
 Бауман, Герман (род. 1934) — немецкий валторнист и музыкальный педагог.
 Бауман, Герман Германович (1920—2001) — доктор исторических наук, профессор Ростовского университета.

Д 
 Бауман, Дитер (род. 1965) — немецкий легкоатлет.

Е 
 Бауман, Елена Владимировна (1932—2017) — советский киновед и критик.

З 
 Бауман, Зигмунт (1925—2017) — польско-английский социолог, профессор.

Й 
 Бауман, Йонас (род. 1990) — швейцарский лыжник.
 Бауман, Йоханнес (1874—1953) — швейцарский политик, президент.

К 
 
 Бауман, Карло (1914—1954) — югославский яхтсмен.
 Корнелия (Кеа) Бауман (1903—1998) — нидерландская теннисистка, чемпионка Франции по теннису, призёр Олимпийских игр.
 Бауман, Кун (род. 1993) — нидерландский профессиональный шоссейный велогонщик.

Л 
 Бауман, Лейла — американская художница.

М 
 Бауман, Мария Корнелия (род. 1928) — нидерландская шахматистка, гроссмейстер (1987).
 Бауман, Мис (1929—2018) — нидерландская телеведущая и детская писательница.

Н

О 
 Бауман, Ойген (1846—1896) — немецкий химик.
 Бауман, Оскар (1864—1899) — австрийский путешественник, исследователь Африки.

Р 
 Бауман, Ромед (род. 1986) — австрийский горнолыжник.

Ф 
 Бауман, Франц Людвиг (1846—1915) — немецкий историк и архивист.
 Бауман, Фридерик (1765/1770—1845) — архитектор и скульптор-декоратор в период классицизма и романтизма.
 Бауман, Фриц (1886—1942) — швейцарский художник.

Ш 

 Бауман, Шамиль (1893—1966) — шведский кинорежиссёр.

Э 
 Бауман, Эрик (род. 1962) — немецкий музыковед.

Бауманн 
 Бауманн, Оливер (род. 1990) — немецкий футболист.
 Бауманн, Петер (род. 1959) — немецкий музыкант.
 Бауманн, Франк (род. 1975) — немецкий футболист.
 Бауманн, Франц (род. 1953) — немецкий чиновник.
 Бауманн, Ханс (1914—1988) — немецкий поэт, композитор-песенник, автор книг для детей.

См. также

Примечания